Metzendorf ist der Familienname der Brüder

 Georg Metzendorf (1874–1934), deutscher Architekt
 Heinrich Metzendorf (1866–1923), deutscher Steinmetz und Architekt

Metzendorf ist ein Ortsteil
 der Gemeinde Seevetal